Ачгуара:
 Ачгуара — село в Закавказье
 Ачгуара — платформа Абхазской железной дороги